Holmgren ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Holmgren (1824–1905), schwedischer Physiker 
 Arthur Herman Holmgren (1912–1992), US-amerikanischer Botaniker

 Chet Holmgren (* 2002), US-amerikanischer Basketballspieler
 David Holmgren (* 1955), australischer Autor
 Erik Holmgren (1872–1943), schwedischer Mathematiker
 Gunnar Holmgren (1875–1954), schwedischer Mediziner
 Jan Holmgren (* 1944), schwedischer Mediziner
 Karin Holmgren (* 1959), schwedische Biologin und Geografin
 Leif Holmgren (* 1953), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mike Holmgren (* 1948), US-amerikanischer Footballtrainer und -spieler
 Pär Holmgren (* 1964), schwedischer Meteorologe, Moderator und Politiker
 Paul Holmgren (* 1955), US-amerikanischer Eishockeytorhüter
 Peter Holmgren (* 1987), deutsch-schwedischer Eishockeytorhüter
 Sara Holmgren (* 1979), schwedische Handballspielerin
 Tommy Holmgren (* 1959), schwedischer Fußballspieler
 Tord Holmgren (* 1957), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Holmgreen